Солоново — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на северо-западной границе города Пскова, в 3 км восточнее волостного центра, деревни Писковичи, на автодороге Псков — Гдов.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района